Il singolare  dell'Eskişehir Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

David Goffin ha battuto in finale Marsel İlhan 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie

  Dudi Sela (ritiro)
  David Goffin (Campione)
  Tejmuraz Gabašvili (semifinali)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)

  Marco Chiudinelli (semifinali)
  Marsel İlhan (finale)
  Karol Beck (quarti di finale)
  Dzmitry Zhyrmont (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Eskişehir Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013